Municipio de Armstrong puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Armstrong (condado de Vanderburgh, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Vanderburgh.
 Municipio de Armstrong (condado de Indiana, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Indiana.
 Municipio de Armstrong (condado de Lycoming, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Lycoming.